Серге́й Алексе́евич Кузнецо́в:
 Кузнецов, Сергей Алексеевич (1872—1919) — генерал русской армии.
 Кузнецов, Сергей Алексеевич (1917—1973) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Сергей Алексеевич (род. 1954) — директор КМК, директор «Амурметалл».
 Кузнецов, Сергей Алексеевич (род. 1966) — советский и российский футболист.